ELV steht für:
 Elektronische Lenkradverriegelung, siehe Lenkradsperre 
 Elektronisches Lastschriftverfahren (im Zahlungsverkehr), siehe Lastschrift
 Elfin Cove Seaplane Base (IATA-Code), Flughafen für Wasserflugzeuge im US-Bundesstaat Alaska
 ELV Elektronik, Versandhaus und Verlag für Elektronikartikel
 End of Life Vehicles Directive, siehe Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge 
 ELV (Startrampe), umgebaute Startrampe ELA-1 für die europäische Vega-Rakete
 Expendable Launch Vehicle (engl. Einwegrakete), siehe Rakete 
 Extra Low Voltage, engl. Bezeichnung für Kleinspannung in der Elektrotechnik (umgangssprachlich auch Niedervolt oder Schwachstrom genannt).
 Eislaufverein Niesky, Eishockeyverein, siehe auch ELV Tornado Niesky

Elv ist die norwegische Bezeichnung für Fluss

Siehe auch:
 Elf (Begriffsklärung)

Abkürzung